Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 se dispute à Johannesburg du  au .

Brigitte Cuypers remporte le simple dames. En finale, elle bat Tanya Harford.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Charles et Tanya Harford.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Johannesburg
1979 en Afrique du Sud
Sport en novembre 1979
Tennis en décembre 1979